Un blocage est tout ce qui fait obstacle à un passage. Ce terme peut s'appliquer à de nombreux domaines incluant :

Médecine 
 Blocage (rhumatologie)

Psychologie 
 Blocage mental
 Refoulement

Sociologie 
  Mouvement collectif de contestation débouchant sur l'occupation et l'obstruction d'espaces publics ; 
 Piquet de grève (en relation de travail).

Stratégie politique 
 Blocus : opération visant à couper  par la force le ravitaillement ou les communications d'une zone (ville, région, pays).

Sports 
 Blocage (en sports de combat), en sport de combat : technique consistant à stopper net le coup adverse
 Blocage (football américain), en football américain : action visant à gêner l'adversaire

Mécanique 
 Blocage (frein) : immobilisation des roues d'un véhicule lors d'un freinage

Météorologie 
 Circulation atmosphérique : circonstance gênant ou empêchant le mouvement habituel de l'air. Il existe deux types :
 Blocage (météorologie)
 Blocage d'air froid

Maçonnerie 
 Blocage : ensemble constitué d'éléments bloqués
 un mélange de pierres peu ou pas taillées (type cailloux) et de mortier remplissant l'intervalle entre les deux parements d'un mur maçonné au mortier (exemple : opus caementicium)
 comme couche de grosses pierres ou gros cailloux sur le sol servant de support à une voie d'accès ou une terrasse non suspendue : 
 où des cailloux sont tassés ("compactés") au sol pour constituer une couche de support résistante à l'enrobé bitumineux. 
 où des dallettes sont pilonnées dans le sol.